Пьерфеличе (Педро Феликс) Равенна (, род. 1938) — чилийский и аргентинский  итальянского происхождения. Специалист по растениям семейств Амариллисовые и Ирисовые.

Работал в Институте питания и пищевых технологий (INTA) Чилийского университета, а также в аргентинских Национальном институте сельскохозяйственных технологий (Кастелар) и Дарвиновском ботаническом институте (Сан-Исидро). Автор раздела о растениях семейства Амариллисовые в фундаментальном труде «Флора Патагонии» (ред. Маэвия Ноэми Корреа). Проводил полевые исследования в Чили, Бразилии и Аргентине, собрав значительный гербарий.

Лауреат  за 1974 год.

Растения, описанные Равенной 
Описал более тысячи наименований растений.

Избранная библиография 
 1970. Nuevas especies de Amaryllidaceae. Notic. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. Santiago 269 : 1-7
 1970. Contributions to South American Amaryllidaceae III. Pl. Life 37: 73-103, figs. 18-25
 
 1972. Latin American Amaryllidis 1971. Pl. Life 28: 119—127, figs. 28-30
 1974. Contributions to South American Amaryllidaceae VI. Pl. Life 30: 29-79
 1978. Studies in the Alliaceae‑II (error tip. «Alliae»). Pl. Life 34 (2): 3-10
 
 1983. Catila and Onira, two new genera of South American Iridaceae. Nordic Journal of Botany 3 (2): 197—205
 1988. New species of South American Habranthus and Zephyranthes (Amaryllidaceae). Onira 1 (8): 53-56
 2000. New or noteworthy Leucocoryne species (Alliaceae). Onira 4 (2): 3-10
 2000. The family Gilliesiaceae. Onira 4 (3): 11-14 (with key to genera)
 2000. Miersia scalae, a synonym of Gilliesia monophylla (Gilliesaceae). Onira 4 (8):30
 
 2003. Los subgéneros de Leucocoryne y la ilegitimidad de Pabellonia (Alliaceae). Chloris Chilensis 6 (2)
 2005. Gilliesia dimera and Gilliesia isopetala two new species from central Chile (Gilliesiaceae). Onira 9 (17): 60-63
 2005. Solaria brevicoalita and S. curacavina two Chilean species of Gilliesiaceae. Onira 9 (16): 64-67
 2005. On the absence of the genus Gilliesia (Gilliesiaceae) in the Argentine flora. Onira 9 (15): 59
 2005. Especies nuevas de Gilliesia y Solaria (Gilliesiaceae) y claves para el reconocimiento de las especies de ambos géneros''. Chloris Chilensis 8 (1)

Примечания 

Ботаники Аргентины